Gangkofner ist der Familienname folgender Personen

 Joseph Gangkofner (1804–1862), deutscher Mediziner und Politiker
 Aloys F. Gangkofner (1920–2003), deutscher Glasgestalter
 Matthias Gangkofner (* 1959), deutscher Maler, Zeichner und Bildhauer